Ю́рий Никола́евич Смирно́в (род. 21 марта 1955, Новомосковск, Тульская область) — советский и российский , профессор Самарского университета. Доктор исторических наук.

Биография 
Окончил исторический факультет МГУ в 1977 году, аспирантуру МГУ по кафедре истории СССР периода феодализма — в 1980 году. С 1981 г. работает преподавателем исторического факультета Куйбышевского (Самарского) университета, профессор (2000). С 1998 по 2020 год — декан исторического факультета, с 2002 года — заведующий кафедрой всеобщей истории, международных отношений и документоведения. Доктор исторических наук (1999).
Автор более 250 научных трудов по истории России и Самарского региона XVII—XX веков. Награжден медалью «В память 850-летия Москвы». Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2011).

Примечания

Ссылки 
 Персональный профиль Смирнова Ю. Н. в РИНЦ

Преподаватели Самарского государственного университета
Награждённые медалью «В память 850-летия Москвы»
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Историография восстания Пугачёва